Jabłonna Lacka (plaats), plaats in Polen
 Jabłonna Lacka (gemeente), gemeente in Polen